Энсинедо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кабрера.  Занимает площадь 195,24 км². Население — 870 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de Encinedo

Муниципалитеты Леона